«Амфитрио́н» — комедийная пьеса Мольера, написанная в 1668 году.

История создания 
В ноябре 1666 г. перо герцога Энгиенского выдало секрет тайной связи короля Людовика XIV и маркизы де Монтеспан. Этот адюльтер сопровождался скандалом: маркиз проклял супругу и уединился в своём замке, велев украсить комнаты рогами. Считается, что написанная год спустя пьеса Мольера «Амфитрион» — скрытое послание короля маркизу де Монтеспан : «…Смотри, Амфитрион, вот заместитель твой! / В своих чертах признай Юпитера. Явился / Я с громом, чтоб ты знал, кто здесь перед тобой. / Довольно этого, чтоб ты душой смирился, / Чтоб снова ты обрёл и счастье, и покой? / То имя, что весь мир, робея, произносит, / Рассеет здесь и толки все и ложь: / С Юпитером делёж / Бесчестья не приносит. / Признав теперь, что твой соперник — царь богов, / Гордиться можешь ты и звать себя счастливым…» (перевод В. Я. Брюсова)

Во время вынужденного отдыха в своём загородном доме в Отейле Мольер увлекается чтением комедий Плавта, среди которых была и комедия «Амфитрион». Другим источником могла стать пьеса Ротру «Рождение Геракла», впервые поставленная в парижском театре «Маре» в 1636 г.

Премьера прошла 13 января 1668 г. в театре Пале-Рояль, Мольер исполнял роль Созия. 16 января пьеса была сыграна в Тюильри перед Людовиком XIV.

Сюжет 
Действие происходит в Фивах, перед домом Амфитриона.

Пролог 
Царь богов Юпитер воспылал страстью к Алкмене, супруге фиванского полководца Амфитриона, и, пока тот ведет свои войска в Беотию, посылает Меркурия к Ночи, чтобы она скрыла под своим покровом любовные утехи Юпитера.

Акт 1 
 Слуга Созий отправлен возвестить Алкмене победное возвращение в Фивы Амфитриона.
 Но у входа в дом он сталкивается с Меркурием, принявшим облик самого Созия. Меркурий убеждает Созия, что он «ненастоящий», и в доказательство этого избивает его. Созий возвращается в порт.
 Юпитер, полный нежности, прощается с Алкменой. Теперь Ночь может уступить небо дневному свету.
 Жена Созия Клеантида встречает Меркурия и, приняв его за мужа, обвиняет в неверности. Меркурий смеется над ней и прогоняет.

Акт 2 
 Амфитрион в гневе выслушивает рассказ Созия о встрече с самим собой. Он не верит ни одному слову.
 Он возвращается домой и встречается с Алкменой, удивленный, что она не радуется его возвращению. Начинается ссора: Алкмена утверждает, что прошедшей ночью Амфитрион был с ней. Он обвиняет её в супружеской измене.
 Клеантида в ярости напоминает Созию о нанесённой ей обиде.
 Их спор прерывает появление Юпитера. Он проходит в покои к Алкмене.
 Созий и Клеантида удивлены неожиданным спокойствием их хозяина.
 Не зная о ссоре Алкмены и Амфитриона, Юпитер является перед разъярённой Алкменой. Извинившись за обиды настоящего Амфитриона, Юпитер приглашает Алкмену на пир.
 Созий просит прощения у Клеантиды, но их спор разгорается ещё больше.

Акт 3 
 В образцовом монологе классицистского стиля Амфитрион рассуждает о дружбе и любви, преданности и неверности.
 Меркурий (все ещё под обликом Созия) дурачит настоящего Амфитриона, убеждая его, что он — не он.
 Амфитрион уверился в измене. Он опозорен и жаждет мести.
 Встретив настоящего Созия, он изливает свой гнев на него. Лишь присутствие посторонних спасает Созия от быстрой расправы.
 На шум выходит Юпитер и соперники встречаются лицом к лицу. Все в изумлении, видя сразу двух Амфитрионов. Настоящий Амфитрион уходит за помощью, Юпитер приглашает всех на пир.
 Созий пытает проникнуть в дом, но вновь изгнан оттуда Меркурием.
 Для свершения мести, Амфитрион приводит друзей.
 Клеантида недоумевает: только что она прислуживала Амфитриону на пире, а минутой спустя он уже на улице в окружении готовых в мести друзей.
 Меркурий раскрывает Амфитриону истину — это сам царь богов сошёл с небес.
 И сам Юпитер в облаках и при звуках грома является перед всеми. Он призывает гордиться его вниманием и предрекает Амфитриону рождение «божественного» сына Геркулеса.

Персонажи 
 Меркурий
 Ночь
 Юпитер, в облике Амфитриона
 Амфитрион, фиванский полководец
 Алкмена, жена Амфитриона
 Клеантида, служанка Алкмены, жена Созия
 Созий, слуга Амфитриона
 Аргатифонтид, фиванский военачальник
 Навкрат, фиванский военачальник
 Полид, фиванский военачальник
 Павзикл, фиванский военачальник

Интересные факты 
 18 сентября 1668 г. на спектакле с участием Мольера в роли Созия присутствовало российское посольство во главе с П. И. Потёмкиным.
 Первое издание комедии содержало сонет-посвящение «Королю на победу во Франш-Конте». Однако, когда по условиям Первого аахенского договора 1668 г. Франция уступила этот регион Испании, весь тираж пьесы был изъят.

Театральные постановки

Первая постановка 
Премьера пьесы состоялась 13 января 1668 года во дворце Пале-Рояль (Париж).

Известные постановки 
 1998 — Театр имени Вахтангова, Москва, режиссёр Владимир Мирзоев
 2002 — Комеди Франсез, Париж, режиссёр Анатолий Васильев

Экранизации 
 1935 — «Амфитрион» Германия

Ссылки 
 Текст пьесы «Амфитрион» (перевод Валерия Брюсова)

Пьесы на французском языке
Пьесы 1668 года